Takahagi steht für:

 Takahagi, eine Stadt in der Präfektur Ibaraki in Japan

Takahagi ist der Familienname folgender Personen:

 Yōjirō Takahagi (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yōko Takahagi (* 1969), japanische Fußballspielerin